19-й национальный чемпионат Армении по футболу 2010 года — турнир Премьер-лиги, в котором приняли участие 8 клубов. «Пюник» (Ереван) стал чемпионом в 10-й раз подряд в 28-м туре 14 ноября 2010 года после победы со счётом 1:0 над «Киликией».

Чемпионат прошёл в 4 круга (по 2 матча дома и в гостях). Первые матчи («Импульс» — «Улисс» и «Ширак» — «Пюник») состоялись 27 марта, а последние прошли 14 ноября 2010 года одновременно.

В предыдущем сезоне «Арарат», занявший последнее место в итоговой таблице, выбыл в Первую лигу, а её победитель «Импульс» поднялся в Премьер-лигу.

По итогам сезона-2010 «Ширак» (Гюмри) занял последнее место и по регламенту должен был выбыть в Первую лигу, но на очередном заседании исполкома ФФА, которое состоялось 12 ноября, было принято решение оставить «Ширак» в Премьер-лиге на следующий сезон.

Участники 

В 2010 году в армянской Премьер-лиге выступали клубы:

Статистика чемпионата 
 Первый гол в сезоне забил на 5-й минуте матча против «Ширака» нападающий «Пюника» Альберт Тадевосян.
 Первую жёлтую карточку в сезоне на 29-й минуте заработал нападающий «Ширака» Геворг Оганесян.
 Первый пенальти был забит во 2-м туре на 27-й минуте матча против «Пюника» игроком «Мики» Улисесом Монтенегро.
 Первый автогол был забит во 2-м туре на 4-й минуте матча против «Бананца» игроком «Импульса» Андреем Черевко.
 Первый хет-трик в сезоне оформил во 2-м туре нападающий «Бананца» Самвел Мелконян.
 Первый дубль в сезоне оформил полузащитник «Бананца» Ду Бала.
 Первую красную карточку (за 2 предупреждения в течение 85-й минуты) в 3-м туре заработал полузащитник «Ширака» Арарат Арутюнян.
 Первая отставка главного тренера произошла в «Киликии», где место ушедшего Абраама Хашманяна занял Самвел Дарбинян.
 Через пару недель после первой отставки произошла вторая. В «Гандзасаре» Славу Габриеляна сменил Альберт Саркисян.
 100-й мяч в чемпионате-2010 забил в 10-м туре Артур Юспашян («Пюник») в ворота «Импульса».
 В 10-м туре капитан «Гандзасара» Армен Татинцян забил сотый мяч клуба в чемпионатах Армении, реализовав пенальти.
 В 10-м туре капитан «Импульса» Аветик Киракосян провёл 100-й матч в чемпионатах Армении.
 После первого круга в «Импульсе» произошла смена главного тренера. Вместо Варужана Сукиасяна клуб возглавил Армен Гюльбудагянц.
 В 15-м туре игрок «Улисса» Карен Алексанян провёл 200-й матч в Высшей лиге.
 В 15-м туре игрок «Ширака» Гарник Саркисян провёл 150-й матч в Высшей лиге.
 После 15-го тура ушёл из «Мики» Армен Адамян, вместо него клубом руководил Армен Шахгельдян.
 Сыграно матчей — 112 (100 %).
 Победы домашних команд — 51 (45.53 %).
 Ничьи — 17 (15.17 %).
 Победы гостевых команд — 44 (39.28 %).
 Забито голов — 316 (2.82 за матч).
 Забито дома — 179 (1.59 за матч).
 Забито в гостях — 137 (1.22 за матч).
 Самые крупные домашние победы: «Мика» — «Ширак» — 6:1; «Бананц» — «Импульс» — 6:1; «Пюник» — «Киликия» — 5:0; «Пюник» — «Ширак» — 5:0; «Бананц» — «Гандзасар» — 5:0.
 Самое крупное домашнее поражение: «Гандзасар» — «Пюник» — 1:6.
 Самые результативные матчи: «Бананц» — «Импульс» — 5:2; «Мика» — «Ширак» — 6:1; «Бананц» — «Импульс» — 6:1.

Итоговая таблица 

И = Сыграно матчей; В = выигрыши; Н = ничьи; П = проигрыши; ГЗ = кол-во забитых голов; ГП = кол-во пропущено голов; О = Очки

Результаты матчей 

 ¹ На очередном заседании контрольно-дисциплинарного комитета футбольной федерации Армении, состоявшемся 17 июня, было принято решение засчитать «Импульсу» техническое поражение со счётом 0:3 в матче с «Киликией» (из-за заявленного дисквалифицированного игрока).
 ² На очередном заседании контрольно-дисциплинарного комитета футбольной федерации Армении, состоявшемся 30 сентября, было принято решение засчитать «Киликии» техническое поражение со счётом 0:3 в матче с «Гандзасаром» (из-за неявки на матч 22-го тура).

Лучшие бомбардиры

Экипировка и спонсоры

Составы

См. также 
 Кубок Армении по футболу 2010
 Первая лига Армении по футболу 2010
 Суперкубок Армении по футболу 2011

Примечания

Ссылки 
 Армянская Премьер-лига 2010 на официальном сайте Федерации футбола Армении
 Армянская Премьер-лига 2010 на официальном сайте УЕФА
 Армянская Премьер-лига 2010 на сайте national-football-teams
 Армянская Премьер-лига 2010 на сайте weltfussball
 Армянская Премьер-лига 2010 на сайте soccerway

Чемпионат Армении по футболу
Футбол в Азии в 2010 году
Спорт в Армении в 2010 году